Marco Claudio Marcelo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Claudio Marcelo (catilinario).— Partidario de Catilina.
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 331 a. C.).— Cónsul en el año 331 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 287 a. C.).— Cónsul en el año 287 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 222 a. C.).— Cinco veces cónsul durante la segunda guerra púnica.
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 196 a. C.).— Cónsul en el año 196 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 183 a. C.).— Cónsul en el año 183 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 166 a. C.).— Tres veces cónsul a mediados del 
 Marco Claudio Marcelo (cónsul 51 a. C.).— Cónsul en el año 51 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (dinastía Julio-Claudia).— Yerno de Augusto.
 Marco Claudio Marcelo (edil curul).— Edil curul en el año 91 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (edil plebeyo).— Edil plebeyo en el año 216 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (pretor 185 a. C.).— Pretor en el año 185 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (pretor 137 a. C.).— Pretor en el año 137 a. C.
 Marco Claudio Marcelo (pretor 103 a. C.).— Pretor alrededor del año 103 a. C.
 Marco Claudio Marcelo Esernino.— Cónsul en el año 22 a. C.
 Marco Claudio Marcelo Esernino (cónsul sufecto).— Cónsul suffectus en tiempos de Tiberio.